Miejscowości w USA:
 Egeland – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
Gminy w USA:
 Egeland (ang. Egeland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day